Mabel's Latest Prank (também conhecido nos Estados Unidos como A Touch of Rheumatism) é um filme de comédia norte-americano de 1914, ambos estrelando e codirigido por Mabel Normand e Mack Sennett.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1914
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes em preto e branco